Antoszka – przysiółek wsi Walce w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce
 Antoszka – radziecki krótkometrażowy film animowany z 1969 roku
 Antoszka – rosyjski klaun, zdobywca nagród